Hojac ist der Familienname folgender Personen:

 Nicolas Hojac (* 1992), Schweizer Extrembergsteiger
  Peter Hojac (* 1967), österreichischer Politiker (FPÖ), siehe Peter Westenthaler